2. Mistrzostwa Małych Krajów Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 9 czerwca 2018 roku na Sportplatz Rheinwiese w Schaan (Liechtenstein).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2018 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Liechtensteinie
2018